est un mot anglais signifiant « infecté ».



Infected peut désigner :

Cinéma 

 , film canadien de  sorti en 2008 ;
 , film américain de  sorti en 2012 ;

Musique

Groupe 

 , groupe australien de metal ;

Chanson 

 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 Infected, chanson d'Alexa Vega présente sur l'album  sorti le , bande son du film  ;

Album 

 , album du groupe  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;

Autres 

 , jeu vidéo développé par  en 2005 ;
 , roman de  publié en 2008.